Accident (filosofie), een begrip uit de filosofie van Aristoteles
 Accident (album), een solo-album van John Greaves
 Accident (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
 Accident (1967), een Britse film uit 1967
 Accident (1985), een Indiase film uit 1985
 Accident (2008), een Indiase film uit 2008 van Ramesh Aravind